A Liga de Futebol Profissional do Cazaquistão (Cazaque: Қазақстан Премьер Лигасы, Qazaqstan Premer Ligasy), comumente referida como Primeira Liga Cazaque ou simplesmente Primeira Liga, é a principal divisão do futebol no Cazaquistão. A Liga é administrada pela União de Futebol do Cazaquistão e foi iniciada em 1992. A temporada começa na primavera europeia e termina no fim do outono europeu, ou seja, segue o calendário (ao contrário das ligas mais importantes da Europa, que iniciam no outono e terminam no fim da primavera).

Campeões 

 1992 – Kairat
 1993 – Ansat Pavlodar (nome atual: Irtysh Pavlodar)
 1994 – Yelimay Semipalatinsk (nome atual: Spartak Semey)
 1995 – Yelimay Semipalatinsk (nome atual: Spartak Semey)
 1996 – Taraz
 1997 – Irtysh
 1998 – Yelimay Semipalatinsk (nome atual: Spartak Semey)
 1999 – Irtysh
 2000 – Zhenis 
 2001 – Zhenis
 2002 – Irtysh
 2003 – Irtysh
 2004 – Kairat
 2005 – Aktobe
 2006 – Astana
 2007 – Aktobe
 2008 – Aktobe
 2009 – Aktobe
 2010 – Tobol
 2011 – Shakhter
 2012 - Shakhter
 2013 - FC Aktobe
 2014 - FC Astana
 2015 - FC Astana
 2016 - FC Astana
 2017 - FC Astana
 2018 - FC Astana
 2019 - FC Astana
 2020 - Kairat
 2021 - Tobol
 2022 - FC Astana

Maiores Artilheiros 
  Aleksandr Scmarikov (Taraz): 28 gols em 1993
  Agabayev (SOPFK Kairat Almaty): 24 gols em 1999
  Andrej Miroshnichenko (Yelimay Semipalatinsk): 23 gols em 1995
  Oleg Litvinenko (Yelimay Semipalatinsk): 23 gols em 1998

Ver também
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Ligações externas 
 Página do Cazaquistão na UEFA.com